Lacandón (volk), een Mayavolk in Mexico en Guatemala
Lacandón (taal), de taal van dat volk
Lacandónjungle, een bos in de Mexicaanse deelstaat Chiapas